Jalón – rzeka, dopływ Ebro (Aragonia, Hiszpania)
 Jalón (jęz. walencki Xaló) – gmina (prow. Alicante, Walencja, Hiszpania)

 Zobacz też
 Jâlons – miejscowość i gmina (depart. Marna, Grand Est, Francja)
 Jalón de Cameros – gmina (prow. La Rioja, La Rioja, Hiszpania)